Die Belagerung ist der Titel folgender Werke:
 Die Belagerung, Historien- und Landschaftsgemälde des deutschen Malers Carl Friedrich Lessing aus dem Jahr 1848
 Die Belagerung (2012), Originaltitel The Day of the Siege – September Eleven 1683, Monumental- und Historienfilm des italienischen Regisseurs Renzo Martinelli aus dem Jahr 2012